Джо Браун: Браун, Джо (1926—1997) — американский боксёр.
 Браун, Джо (1930—2020) — британский альпинист.
 Браун, Джо (род. 1941) — британский рок-музыкант.
 Браун, Джо Эванс (1891—1973) — американский актёр-комик.